La Lomita puede referirse a:

  Iglesia La Lomita, en Culiacán, México.
  Lomita (California), ciudad estadounidense.